Антоній Якса-Марцинківський (; народився 17 січня 1823 року в Мостище Київська область; — помер 31 серпня 1880 року в місті Київ) — українсько-польський літературний критик, етнограф, сатирик, перекладач і письменник.
 Петро Якса-Биковський (31 січня 1823 в Якушинці — 3 червня 1889 Варшава) — письменник, етнограф, засновник театру в Кам'янці-Подільському.